Sint-Jozefscollege (Aalst)
Sint-Jozefscollege (Aarschot)
Sint-Jozefscollege (Beringen)
Sint-Jozefscollege (Hasselt)
Sint-Jozefscollege (Herentals)
Sint-Jozefscollege (Izegem)
Sint-Jozefscollege (Sint-Pieters-Woluwe)
Sint-Jozefscollege (Tielt)
Sint-Jozefcollege Turnhout